Pantera (Panthera pardus), znany też jako leopard, lampart, czy lampart plamisty) –  gatunek ssaka z rodzaju lampart (Panthera), podrodziny panter (Pantherinae), rodziny kotowatych (Felidae)
 Pantera (Neofelis) – rodzaj taksonomiczny 
 Pantera (Pantherinae) – podrodzina

Maszyny 
 Pantera – czołg niemiecki
 Grumman F9F Panther („Pantera”) – amerykański samolot myśliwski

Inne 
 Pantera – wzór kamuflażu stosowanego przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 Pantera – amerykańska grupa metalowa
 Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera – rzymski legionista, według jednej z teorii biologiczny ojciec Jezusa

Zobacz też 
 Panther
 Panthera
 Leopard